Esman (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Esman

 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Esman (Siedlung)
 Nebenfluss der Desna, siehe Esman (Desna)
 Nebenfluss des Klewen, siehe Esman (Klewen)

Siehe auch:
 Essmann
 Eßmann